Riu Túria que naix a la província de Terol i desemboca a València.
 Jardí del Túria, parc municipal de la ciutat de València, ubicat sobre l'antic llit del riu.
 Pla Sud, pla pel qual es va crear una nova desembocadura per al riu, deixant lliure el llit al seu pas per València.
 Cartelera Túria, publicació valenciana sobre cinema.
 Túria (Grècia), ciutat de l'antiga Grècia.